Кончіта Мартінес і Барбара Паулюс були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Лаура Гарроне і Лаура Голарса виграли титул, перемігши у фіналі пару Зілке Маєр і Елена Пампулова з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Іва Бударжова /  Петра Лангрова (1-ше коло)
 Tracey Morton /  Гейді Спранг (півфінал)
 Марція Гроссі /  Барбара Романо (чвертьфінал)
 Лаура Гарроне /  Лаура Голарса (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 1989 Vitosha New Otani Open Doubles Draw 

Vitosha New Otani Open
Тур WTA 1989